Бабая́н () — вірменське прізвище. Відомі носії:

 Бабаян Агасі Артемович ( 1921) — вірменський режисер, актор, сценарист.
 Бабаян Агван Нагапетович (1919—?) — Герой Радянського Союзу.
 Бабаян Амаяк Григорович (1901—1945) — Герой Радянського Союзу.
 Бабаян Араксі Товмасівна (1906—1993) — радянська і вірменська хімік-органік.
 Бабаян Борис Арташесович ( 1933) — радянський математик, педагог.
 Бабаян Ваан Шотайович ( 1980) — вірменський політичний діяч.
 Бабаян Грант Геворкович (Бабінян) (нар. 1921) — Герой Радянського Союзу.
 Едгар Бабаян ( 1986) — вірменський та польський борець греко-римського стилю, срібний призер чемпіонату Європи.
 Бабаян Роксана Рубенівна ( 1946) — радянська естрадна співачка.
 Бабаян Самвел Андранікович ( 1965) — військовий, державний і політичний діяч НКР і Вірменії.
 Бабаян Сергій — американський піаніст вірменського походження, лауреат міжнародних конкурсів.
 Бабаян Едуард Арменакович (1920—2009) — радянський нарколог.

Вірменські прізвища